

Esercito
Arma delle trasmissioni – arma dell'Esercito Italiano

Mass media
Trasmissione radiofonica – un programma radiofonico
Trasmissione televisiva – un programma televisivo

Medicina
Modalità di trasmissione di una malattia

Scienza e tecnica
Trasmissione –  nelle telecomunicazioni e in informatica: invio di informazione su un canale fisico, (esempio: trasmissione seriale, trasmissione parallela).
Trasmissione – in meccanica applicata: sistema di trasferimento del movimento dal motore alle ruote degli autoveicoli
Trasmissione – l'insieme dei meccanismi che consente la trasmissione del movimento dal conducente alle ruote 
Trasmissione di energia elettrica – in elettrotecnica
Trasmissione dei caratteri ereditari – in biologia
Trasmissione tramite fenomeni di trasporto – in termodinamica, e nella scienza in generale, riferito ai fenomeni di trasporto.
 Trasmissione del calore – Trasmissione del calore (o energia termica)
Per significati specifici si veda Trasporto (disambigua)#Scienza

Tradizione
Trasmissione – trasferimento di uno status derivante da una tradizione religiosa o spirituale, come nella catena di trasmissione apostolica o dell'iniziazione massonica

Pagine correlate
Trasmittanza
Riflessione